Тодзава (Ямаґата)
 Рід Тодзава